Салминен () — финская фамилия. Известные носители:

 Салминен, Илмари (1902—1986) — финский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1936 года.
 Салминен, Матти (род. 1945) — финский оперный певец (бас).
 Салминен, Пааво (1911—1989) — финский футболист, вратарь.
 Салминен, Сакари (род. 1988) — финский хоккеист.
 Салминен, Тимо (род. 1952) — финский кинооператор.